Slovo Černohorci může znamenat:

 Černohorci (etnonymum) – jihoslovanský národ Černohorců
 Černohorci (demonymum) – obyvatelstvo Černé Hory
 Černohorci (opera) – romantická opera Karla Bendla

Související články 
 Černohorka
 Černá Hora (rozcestník)

Externí odkazy